Felix Scheder-Bieschin ist der Name folgender Personen:

* Felix Scheder-Bieschin (Manager, 1899) (1899–1940), deutscher Industriemanager, Marineoffizier und Segler
 Felix Scheder-Bieschin (Unternehmer, 1929) (* 1929), deutscher Unternehmer und Segler